Rising puede referirse a los siguientes álbumes musicales:

 Rising, de Rainbow.
 Rising, de Stuck Mojo.